Crane kan verwijzen naar verschillende steden in de Verenigde Staten:
Crane (Indiana)
Crane (Missouri)
Crane (Texas)

Crane als achternaam:
Peter Crane, botanicus en voormalig directeur van de Royal Botanic Gardens, Kew
David Crane, een Amerikaans programmeur van computerspellen
David Crane, een Amerikaans schrijver
Stephen Crane, Amerikaans schrijver
Walter Crane, Engels kunstenaar
Matthaeus de Crane, 18e-eeuws orgelbouwer